

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Wronowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice 
 Wronowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask 
 Wronowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna